Горшко́в (Горшко́ва) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Горшков, Аким Васильевич (1898—1980) — председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.

В 
 Горшков, Валентин Иванович (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Горшков, Виктор Георгиевич — профессор, доктор наук.

Г 
 Горшков, Геннадий Васильевич (1939—2007) — советский и украинский театральный актёр, народный артист Украины.
 Горшков, Геннадий Петрович (род. 1953) — советский футболист.
 
 Горшков, Гордей Олегович (род. 1993) — российский фигурист-одиночник.

Д

Е 
 Горшков, Егор Гаврилович (1916—1942) — Герой Советского Союза.

И 
 
 Горшков, Игорь Васильевич (1921—2007) — советский футболист и хоккеист.
 Горшков, Иосиф Степанович (1896—1965) — советский учёный-генетик, селекционер-плодовод.

Л 
 Горшков, Лев Григорьевич (род. 1936) — советский футболист.

М 
 Горшков, Максим Фёдорович — советский начальник Главшахтостроймаша, лауреат Сталинской премии.

Н

О 
 Горшков, Олег Анатольевич (род. 1959) — физик.

П 
 Горшков, Павел Илларионович (1922—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Горшков, Пётр Михайлович (1883—1975) — российский и советский астроном, профессор ЛГУ.

С

Ю 
 Горшков, Юрий Александрович (род. 1999) — российский футболист.
 Горшков, Юрий Давыдович (1944—2022) — советский и молдавский хореограф, народный артист Молдавии (2009).

Я 
 Горшков, Яков Агеевич (1882—?) — директор МАИ .



См. также 
 Адмирал флота Советского Союза Горшков — головной фрегат российского ВМФ, проект 22350
 Адмирал Горшков (авианесущий крейсер)